Анна Чаттертон (, ) — канадский драматург, вошедшая в шорт-лист  на церемонии вручения  за свою пьесу «Внутри стекла».

Она получила театральное образование в Университете Конкордия, писательское мастерство освоила в Гуэлфском университете, прежде чем стать драматургом в театре  в 2011 году. Её первая пьеса, «Колчан», была написана в качестве магистерской диссертации в Гуэлфе. Премьера «Внутри стекла» состоялась в Таррагоне в 2016 году.

Она также постоянно сотрудничает с  и  в театральном коллективе Independent Aunties. Их коллективные пьесы включали «Франческу, Матильду и Чай», «Таинственные шорты», «Чистую Ирэн и Грязную Максин», «Завтрак» и «Гертруду и Алису». «Гертруду и Алиса» вошли в шорт-лист финалистов Премии генерал-губернатора за англоязычную драму на церемонии вручения . Премьера пьесы Чаттертон «Cowgirl Up» должна была состояться в апреле 2020 года, но была отложена из-за COVID-19.

Примечания 

Актрисы театра Канады
Выпускники Университета Конкордия
Выпускники Гуэлфского университета